

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 26 agosto 2013 in occasione del match pareggiato 1-1 contro il .

Note

Collegamenti esterni